Luotonen kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suuri-Luotonen,  (19 ha)
2. Luotonen (sjö i Norra Savolax, lat 63,02, long 28,52),  (90 ha)
3. Luotoinen,  (20 ha)
4. Luotonen (sjö i Södra Karelen),  (20 ha)
5. Luotonen (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar